Малай:

 Малай — молдавский кукурузный пирог.

Фамилия 
 Малай, Андрей Владимирович (род. 1973) — российский футболист, тренер.
 Малай, Арбен (род. 1961) — албанский экономист и политик.

Топоним 
 Малай — село в Агдашском районе Азербайджана.
 Малай — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области Казахсьана.
 Малай (Филиппины) (англ.) — город на Филиппинах.